Душковцы́ () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Городищенского сельсовета. Расположена в 31 км по автодорогам к северу от центра Барановичей, на расстоянии 7 км по автодорогам к северо-западу от центра сельсовета, городского посёлка Городище. Ближайший населённый пункт — деревня Насейки.

География 
В 200 метрах к западу от деревни находится устье реки Буднавка, левого притока реки Своротва.

История 
В 1897 году — деревня Городищенской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 14 дворов. В 1909 году — 17 дворов.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе Городищенской гмины Новогрудского повета Новогрудского воеводства Польши, 20 дворов.

С 1939 года — в составе БССР, с конца июня 1941 года до 9 июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.
В 1940–62 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем передана Барановичскому району. В 1940—71 годах — центр Душковецкого сельсовета.

До конца 1990-х действовал магазин.

Население 
На 1 января 2020 года насчитывалось 3 жителя в 3 домохозяйствах, из них 1 — в трудоспособном возрасте и 2 — старше трудоспособного возраста.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района